Termenul democrație se poate referi la:

 Democrație, sistem de guvernare
 Democrația, un săptămânal care apare la Chișinău
 Democrația (8 octombrie 1944–15 iulie 1945), săptămânal bucureștean condus de Anton Dumitriu

Note